świerszcz – owad
 Świerszcz – dopływ Wieprza

Zobacz też 
 Świerszczyk – czasopismo dla dzieci
 świerszczyk – w języku potocznym czasopismo pornograficzne